Веласко (, от баскского прозвища «Ворон») — знатный испанский род баскского происхождения, который владел значительными угодьями на востоке Кантабрии, в области Алава и в окрестностях Бургоса. В 1473 году получил в наследственное владение должность коннетабля Кастилии. С момента падения Гранады в 1492 году в ознаменование заслуг Веласко при взятии города глава рода носит титул герцога Фриас. Последний Веласко старшей линии умер в 1986 году.

Герцогская ветвь рода, Фернандес де Веласко, ведёт своё происхождение от Хуана де Веласко (1368—1418), главного камерария короля Кастилии. Его сын Педро (1399—1470) был в 1430 году пожалован титулом графа Аро. Внук последнего, 3-й граф Аро, породнился с королевской фамилией, взяв в жёны внебрачную дочь Фердинанда Католика; он же первым удостоился титула герцога. У него остались внебрачные дети, давшие начало побочным линиям графов Салазар и Вильямар.

Первому герцогу Фриас наследовал его младший брат Иньиго. Его правнук, Хуан Фернандес де Веласко, 5-й герцог Фриас выдал свою дочь за 7-го герцога Браганса. В этом браке родился 8-й герцог Браганса — впоследствии португальский король Жуан Восстановитель. К роду Веласко принадлежало несколько заметных государственных деятелей: 
 Педро Фернандес де Веласко (1425—92), коннетабль и фактический правитель Кастилии во время пребывания католических королей на Гранадской войне.
 Диего Лопес де Веласко-и-Суньига (1510—64), вице-король Перу (1561—64).
 Луис де Веласко (1511—64) — 2-й вице-король Новой Испании (1550—64).
 Луис де Веласко (1539—1617) — сын предыдущего, вице-король Новой Испании (1590—1595, 1607—1611), вице-король Перу (1596—1604).
 Хуан Фернандес де Веласко (ум. 1613), 5-й герцог Фриас, 11-й коннетабль, наместник Милана (1592—1600, 1610—12), дед Жуана IV.
 Бернардино Фернандес де Веласко (1783—1851), 14-й герцог Фриас, 14-й герцог Эскалона, 9-й герцог Уседа, первый министр Испании в 1838 году.

Последний (17-й) герцог Фриас из числа потомков Хуана де Веласко скончался в 1986 году, после чего герцогский титул отошёл к его очень дальнему родственнику (через Тельес-Хиронов), который носит фамилию Борха.

Источники 
 Родословная роспись герцогов Фриас 

Дворянские роды Испании
Дворянские роды по алфавиту